José María Silva puede referirse a:

 José María Silva (1804-1876), Jefe Supremo de El Salvador;
 José María Silva Barroso «Silva» (1972-), baloncestista español;
 José María Silva Fernández (1897-2000), fotógrafo uruguayo.